Historische Ligazugehörigkeit
Die Liste der Spieler der Wolverhampton Wanderers umfasst alle Spieler, die für den englischen Fußballverein Wolverhampton Wanderers seit 1883 bis heute mindestens einen Einsatz in einem Pflichtspiel mit der ersten Mannschaft absolviert haben.

Die Aufstellung ist sortierbar: durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.

 Spieler: Nennt den Namen des Spielers in der Form Nachname, Vorname.
 Nationalität (NAT): Nennt die Nationalität des Spielers. Bei Spielern mit mehreren Nationalitäten hat das Land Vorrang, für dessen Nationalmannschaft der Spieler antrat oder angetreten wäre. Bei britischen Spielern, die für kein Nationalteam spielten wurde als Kriterium für die Nationalität die Zugehörigkeit des Geburtsortes herangezogen.
 von und bis: Nennt den Zeitraum, in dem der Spieler einen Profivertrag bei dem Verein hatte. Bei Spielern, bei denen der Zeitpunkt des Vertragsbeginns oder Vertragsendes unbekannt ist, wird das Jahr des ersten bzw. letzten Einsatzes genannt.
 Ligaspiele (LS): Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für die Wolverhampton Wanderers in der Football League und der Premier League absolvierte. Nicht berücksichtigt werden in der regionalen Wartime-League der Spielzeiten von 1915 bis 1919 und 1939 bis 1946.
 Ligatore (LT): Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für die Wolverhampton Wanderers in der Football League und der Premier League erzielte. Nicht berücksichtigt werden in der regionalen Wartime-League der Spielzeiten von 1915 bis 1919 und 1939 bis 1946.
 FA-Cup-Spiele (FAS): Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für die Wolverhampton Wanderers im FA Cup absolvierte.
 FA-Cup-Tore (FAT): Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für die Wolverhampton Wanderers im FA Cup erzielte.
 Ligapokalspiele (LPS): Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für die Wolverhampton Wanderers im League Cup absolvierte.
 Ligapokaltore (LPT): Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für die Wolverhampton Wanderers im League Cup absolvierte.
 Sonstige Spiele (SOS): Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für die Wolverhampton Wanderers in sonstigen offiziellen Wettbewerben absolvierte. Dazu zählen Europapokalspiele (im Europapokal der Landesmeister, Europapokal der Pokalsieger und UEFA-Pokal) und Partien in folgenden Wettbewerben: Anglo-Italian Cup, Texaco Cup, Watney Cup, Football League Trophy, Full Members Cup, FA Community Shield und Play-off-Spielen in der Football League.
 Sonstige Tore (SOT): Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für die Wolverhampton Wanderers in sonstigen offiziellen Wettbewerben (siehe vorherigen Punkt) erzielte.
 Gesamte Spiele (GS): Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für die Wolverhampton Wanderers in allen offiziellen Wettbewerben absolvierte.
 Gesamte Tore (GT): Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für die Wolverhampton Wanderers in allen offiziellen Wettbewerben erzielte.

Rekordspieler mit den meisten Einsätzen ist Derek Parkin, der im Zeitraum von 1968 bis 1982 insgesamt 609 Pflichtspiele für die „Wolves“ absolvierte, davon 501 Ligaspiele. Die meisten Tore kann Steve Bull verbuchen. Er erzielte innerhalb von dreizehn Jahren 306 Treffer für den Verein, davon 250 im Ligabetrieb.

Spielerliste 
Stand Einsätze: Ende der Saison 2021/22

Literatur 
 

!
Wolverhampton Wanderers
Fussballspieler Wolverhampton Wanderers